Kasteel Nijenrode 
 Nyenrode Business Universiteit

Zie ook
 Van Nijenrode